Definition é o sexto álbum de estúdio da banda Texana, D.R.I. lançado em 1992.

A música Acid Rain ganha um videoclipe.

Faixas
 "Acid Rain" - 4:31
 "Tone Deaf" - 2:28
 "Guilt Trip" - 4:33
 "Hardball" - 3:20
 "The Application" - 4:25
 "Paying to Play" - 3:00
 "Say It" - 4:15
 "Dry Heaves" - 1:35
 "Don't Ask" - 5:14
 "Time Out" - 3:40
 "Let It Go" - 5:18
 "You" - 1:56
 "The Target" - 4:49

Participações
 Kurt Brecht - vocal e Concepção da Capa
 Spike Cassidy - guitarra, produção e Mixagem
 John Menor - baixo
 Ron Rampy - bateria
 Jim (H. M.) Faracci - Engenheiro de Som, Produção e Mixagem
 Steve Hall - Masterização
 Eric Thompsom - Engenheiro
 Vincent Wojno - Engenheiro
 Dave Krockler - Ilustrador
 Brian J. Ames - Design Gráfico

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1992
Álbuns de thrash metal
Álbuns de crossover thrash